

Geografia

Austria

Comuni 
 Oberndorf an der Melk – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Oberndorf bei Salzburg – città nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Oberndorf bei Schwanenstadt – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Oberndorf in Tirol – comune nel distretto di Kitzbühel (Tirolo)

Frazioni 
 Oberndorf – frazione di Alberndorf in der Riedmark, comune nel distretto di Urfahr-Umgebung (Alta Austria)
 Oberndorf – frazione di Andorf, comune nel distretto di Schärding (alta Austria)
 Oberndorf – frazione di Artstetten-Pöbring, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Oberndorf – frazione di Gschwandt, comune nel distretto di Gmunden (alta Austria)
 Oberndorf – frazione di Maria Laach am Jauerling, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Oberndorf – frazione di Zwettl-Niederösterreich, città nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)
 Oberndorf am Gebirge – frazione di Traismauer, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Oberndorf bei Raabs – frazione di Raabs an der Thaya, città nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Oberndorf bei Weikertschlag – frazione di Raabs an der Thaya, città nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Oberndorf in der Ebene – frazione di Herzogenburg, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania

Comuni 
 Oberndorf – comune nel circondario di Cuxhaven (Bassa Sassonia)
 Oberndorf – comune nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)
 Oberndorf am Lech – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Oberndorf am Neckar – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Ex comuni e frazioni 
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Apolda, città nel circondario del Weimarer Land (Turingia)
 Oberndorf – frazione di Arnstadt, città nel circondario dell'Ilm (Turingia)
 Oberndorf – frazione di Bad Abbach, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Bad Laasphe, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Beilngries, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Bischbrunn, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Oberndorf – frazione di Floß, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Oberndorf – frazione di Geslau, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Herdwangen-Schönach, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Hilchenbach, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Oberndorf – frazione di Höttingen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Jossgrund, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Oberndorf – frazione di Kraftsdorf, comune nel circondario di Greiz (Turingia)
 Oberndorf – frazione di Offenhausen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Oberndorf – frazione di Ornbau, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Oberndorf – frazione di Reichenschwand, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Rottenburg am Neckar, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Röhrnbach, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Schweinfurt, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Siegbach, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Solms, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Oberndorf – ex comune ora frazione di Wetter, città nel distretto di Gießen (Assia)

Russia 
 Oberndorf – antico nome tedesco di Bystrjanka, località nel Pravdinskij rajon (Kaliningrad)

Serbia 
 Oberndorf – antico nome tedesco di Obrovac, frazione del comune di Bačka Palanka nel distretto della Bačka Meridionale (Voivodina)